Pensar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Peisar, ort, Astara,

Finland 

 Pensar, Egentliga Finland, 
 Lillpensor, ö, Egentliga Finland, Åboland, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar